Mackenzie pode referir-se a:

Instituições 
Instituto Presbiteriano Mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília

Clubes esportivos 
Associação Atlética Mackenzie College, time paulista de futebol já extinto
Mackenzie Esporte Clube, clube poliesportivo de Belo Horizonte, MG.
Sport Club Mackenzie, clube poliesportivo da cidade do Rio de Janeiro.

Pessoas 
 Mackenzie Bezos, escritora e ativista estadunidense  
 Mackenzie Bowell, político canadense (1823-1917)
 Mackenzie Caquatto, ginasta estadunidense (1992-)
 Mackenzie Crook, ator e comediante inglês (1971-)
 Mackenzie Foy, modelo e atriz estadunidense (2000-)
 Mackenzie Lintz, atriz estadunidense (1996-)
 MacKenzie Mauzy, atriz estadunidense (1988-)
 Mackenzie Phillips, cantora, violonista e compositora estadunidense (1959-)
 Mackenzie Rosman, atriz estadunidense (1989-)
 MacKenzie Miller, criador e treinador de cavalos de corrida estadunidense (1921-2010
 Mackenzie Ward, ator inglês (1904-1976)

Localidades 
 Mackenzie (Missouri), aldeia no estado norte-americano do Missouri
 Rio Mackenzie, no Canadá